Dans la mythologie grecque, Péribée ou Périboée peut désigner :
 Péribée l'Océanide, mère d'Aura par Lélantos ;
 Péribée la naïade, mère de Pénélope selon certaines traditions ;
 Péribée fille d'Eurymédon, mère de Nausithoos par Poséidon ;
 Péribée (fille d'Hipponoos), mère de Tydée par Œnée ;
 Péribée, seconde épouse de Télamon dont elle conçoit Ajax le grand.
 Péribée, un des deux serpents qui tuent Laocoon et ses deux fils ;
 Péribée (fille d'Alcathous d'Elis), l'une des victimes sacrificielles du Minotaure.
Autre :

 , astéroïde troyen de Jupiter.